

Origine 
Lebœuf, Leboeuf, LeBoeuf ou Le Boeuf est un nom famille attesté notamment en France, et au Canada, notamment au Québec. 

Marie-Thérèse Morlet indique : « Bœuf (Centre, Nord), var. [lire : variante] Biou (Midi), avec l’art. [lire : article] Lebœuf, sobriquet qui évoque la corpulence, la force. ».

Patronyme 

 Alain Lebœuf (1964-), homme politique français. 
 Charles Lebœuf (1864-1941), fils supposé de Napoléon III et de Marguerite Bellanger.
 Charles-François Lebœuf, dit Nanteuil (1792-1865), sculpteur français.
 Edmond Lebœuf (1839-1886) préfet français. 
  (1985-), biathlète canadien.
 Frank Lebœuf (1968-), footballeur français, champion du monde en 1998.
 Jade Lebœuf (1990-), fille de Frank Lebœuf, influenceuse.
 Laurence Leboeuf (1985-), actrice québécoise.
 Marcel Lebœuf (1872-1943), sénateur et député sous la Troisième République.
 Marcel Leboeuf (1954-), acteur et conférencier québécois.
  (1987-), biathlète canadien.  
 Nicolas Joseph Lebœuf (1753-1811), magistrat et homme politique français des .
 Philippe Lebœuf (1969-), meilleur hôtelier du monde en 2018

Toponymie 
 Rivière LeBoeuf, cours d'eau en Pennsylvanie sous-affluent du fleuve Mississippi.
 Lac LeBoeuf, lac alimentant la rivière LeBoeuf en Pennsylvanie.
 Fort Le Boeuf, fort édifié en Nouvelle-France à côté du lac LeBoeuf et de la rivière LeBoeuf.

Voir aussi 
 Shia LaBeouf (1986-), acteur américain.

Notes et références

Lien externe 
  : cette base de données remplace le Œ par OE. 

Patronyme français